Имерхеви — топоним:

 Имерхеви — долина в провинции Артвин в Турции;
 Имерхеви (Ахурашкуа) — село в Гагрском районе Абхазии / Гагрском муниципалитете Грузии;
 Имерхеви — село в Грузии, Карельский муниципалитет.